Rezerwat przyrody Dębowiec – rezerwat przyrody w województwie lubuskim
 Rezerwat przyrody Dębowiec – rezerwat przyrody w województwie łódzkim